Vila Santa Rita pode ser:
Vila Santa Rita, bairro da cidade de Belo Horizonte
Vila Santa Rita, bairro da cidade de São Paulo, no distrito de Cidade Líder
Vila Santa Rita, unidade residencial do bairro Caturrita, no distrito da Sede, municipio de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul

Desambiguação